Hromádko ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Hromádko (* 1995), tschechischer Grasskiläufer
 Michal Hromádko (* 1992), tschechischer Grasskiläufer
 Radovan Hromádko (* 1967), tschechischer Fußballspieler und -trainer